Winding kan syfta på:

 Alberte Winding (1963. en dansk sångerska
 August Winding (1835–1899), en dansk tonsättare
 Kai Winding (1922–1983), dansk-amerikansk jazztrombonist
 Kasper Winding (1956–), en dansk musiker och musikproducent
 Nicolas Winding Refn (* 1970), en dansk regissör och manusförfattare
 Ole Vinding (1906–1985), dansk författare
 Thomas Winding (1936–2008), en dansk författare och radio- och TV-producent
 Bennet Windinge (1905–1986), en dansk arkitekt

Se även
 The Long and Winding Road – en låt av The Beatles
 Winding Stairs – en popduo från Göteborg